Bonaventura Pedemonte i Falguera (Barcelona, 1881 - Sant Andreu de la Barca, 1950) farmacèutic i historiador català
 Bonaventura Pedemonte i Feu (Barcelona, 1944), Sacerdot i missioner català